Der Begriff Bauernlegen bezeichnet

 einen politischen Vorgang, siehe: Bauernlegen (Geschichte)
 ein Kartenspiel, siehe: Bauernlegen (Kartenspiel)